Italo Kuhne – giornalista italiano
 Louis Kuhne – medico tedesco

Pagine correlate
Kühne